Jonas Enlund (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au PiTa, il rejoint les équipes de jeunes du HIFK. Il est repêché au sixième tour en  au total lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2006 par les Thrashers d'Atlanta. Il passe professionnel en 2006 avec le Tappara Tampere dans la SM-liiga.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || Suomi U20 || Mestis || 4|| 1|| 1|| 2|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Tappara Tampere || SM-liiga ||46 ||2 ||1 ||3 ||8 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2006-2007 || Suomi U20 || Mestis || 5|| 0|| 1|| 1|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Tappara Tampere || SM-liiga ||56 ||19 ||22 ||41 ||10 ||11 ||3 ||3 ||6 ||4
|-
|2008-2009 || Tappara Tampere || SM-liiga ||58 ||11 ||16 ||27 ||26 ||3 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|2009-2010 || Tappara Tampere || SM-liiga ||58 ||28 ||21 ||49 ||28 ||9 ||4 ||3 ||7 ||8
|-
|2010-2011 || Sibir Novossibirsk || KHL || 52|| 9|| 15|| 24|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Sibir Novossibirsk || KHL || 53|| 17|| 17|| 34|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Sibir Novossibirsk || KHL || 51|| 14|| 24|| 38|| 30|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || Sibir Novossibirsk || KHL|| 53|| 19|| 14|| 33|| 24|| 10|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2014-2015 || Sibir Novossibirsk || KHL|| 52|| 17|| 28|| 45|| 4|| 16|| 1|| 7|| 8|| 4
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 27|| 4|| 1|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 25 || 4 || 8 || 12 || 12|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 8 || 0 || 0 || 0 || 25|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2017-2018 || Sibir Novossibirsk || KHL || 55 ||9 || 17 ||26 || 20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 45|| 5|| 13|| 18|| 14|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 41 || 13|| 9|| 22|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2020-2021 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 39 || 3 || 10 || 13 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL || 32 || 6 || 5 || 11 || 10 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2022-2023 || Pelicans Lahti || Liiga || || || || || ||

Au niveau international 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 3|| 4|| 0|| +2|| align="left"| Septième place
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| -1|| align="left"| Sixième place

Notes et références 

Naissance en novembre 1987
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur du Tappara
Joueur du Sibir Novossibirsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk